Wi-Fi Protected Access, een netwerkstandaard voor beveiligde draadloze netwerken
 Winst per aandeel, een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden
 Works Progress Administration, een voormalige overheidsinstelling (1935-1943) in de Verenigde Staten die in het kader van de New Deal werd opgestart in 1935
 Wet privatisering ABP
 Wet op het Politieambt